Pepita, nome dado a um metal nativo, em especial ao ouro

Pessoas

Com o nome artístico 
Mulher Pepita, cantora, dançarina e compositora brasileira
Pepita Rodríguez, atriz e apresentadora espanhola

Com o prenome 
Pepita de Leão, escritora, tradutora e educadora brasileira

Localidades
Vila Pepita, um bairro de Barra Mansa

Outros
1102 Pepita, um asteroide

Desambiguação